Tokyo Police Club, een Canadese noiserockband
 Tournament Players Club, een Amerikaanse countryclub
 Transmit power control, een mechanisme om interferentie tussen draadloze netwerken te minimaliseren
 Transports Publics du Chablais, een Zwitserse transportonderneming in het kanton Vaud